Маккра́м (McCrum) — фамилия. Известные носители:

 Маккрам, Майкл (1924—2005) — английский учёный-историк, академик; отец Роберта Маккрама.
 Маккрам, Роберт (род. 1953) — британский писатель.
 Маккрам, Уильям (1865—1932) — ирландский бизнесмен и спортсмен; отец Майкла Маккрама.

См. также 
 Маккрей
 Маккри

Примечания